La Prima Lega B 1986-1987, campionato svizzero di terza serie, si concluse con la promozione in LNB di 5 squadre. Il titolo di campione della Prima Lega non fu disputato e assegnato.

Qualificazioni

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 1987-1988.
      Retrocesso in Seconda Lega 1987-1988.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 1987-1988.
      Retrocesso in Seconda Lega 1987-1988.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 1987-1988.
      Retrocesso in Seconda Lega 1987-1988.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 1987-1988.
 Perde lo spareggio d'ingresso alle finali.
      Retrocesso in Seconda Lega 1987-1988.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per il 2º posto in classifica

Risultati

Tabellone

Calendario

Promozione in Lega Nazionale B

Primo turno 
Il primo turno vede impegnate tutte le prime e seconde classificate di ogni girone di Prima Lega.

Poule promozione/retrocessione 
Il secondo turno vide scendere in campo, contro le squadre perdenti le gare del primo turno, le ultime 4 classificate della Lega Nazionale B: Bienne, Kriens, Olten e Renens.

Verdetti finali

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
1987 3